Рой Во́ртерс (,  19 жовтня 1900, Торонто —  7 листопада 1957 Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1969 року.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1918 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Амеріканс», «Монреаль Канадієнс» та «Піттсбург Пайретс».

Загалом провів 495 матчів у НХЛ, включаючи 11 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Гарта — 1929.
 Трофей Везіни — 1931.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1932, 1934.
 Перший воротар у НХЛ, який зіграв сухий матч.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 
 

Уродженці Торонто
канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пайретс»
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Померли в Торонто‎